

Localidades

Cescau (Ariège)
Cescau (Pireneus Atlânticos)

Desambiguação